Гарань — фамилия украинского происхождения. 

Известные носители:
 
 Гарань, Василий Александрович (1922—1996) — украинский педагог, тромбонист, доцент Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского.
 Гарань, Михаил Иосифович (1899—1974) — горный инженер-геолог, первооткрыватель Саткинской группы месторождений кристаллического магнезита.

См. также 
 Гаранькин
 Гаранькино